Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 391 dans le monde.

 Route 391 au Québec, Canada
 Route 391 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada 
 Route nationale 391 en France
 Route européenne 391 traversant la Russie et l’Ukraine